Hannele Aulikki Kauppinen – cantante finlanedese meglio nota come Taiska
 Kauko Kauppinen – ex cestista finlandese
 Liisa Kauppinen – avvocato finlandese
 Pasi Kauppinen – membro del gruppo musicale power metal finlandese Sonata Arctica